Ансо́ () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хасетания. Занимает площадь 224.05 км². Население — 491 человек (на 2010 год). Расстояние — 103 км до административного центра провинции.

Города-побратимы 
  Борс (Франция)

Население

Примечания 

Муниципалитеты Уэски
Населённые пункты Уэски
Населённые пункты Сарагосы